Mit Wachtturm kann gemeint sein:
 Wachturm oder Wachtturm, Bauwerk zur Überwachung eines Areals 
 Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich, religiöse Zeitschrift

Siehe auch:

 Wartturm